Vleuten steht für:

 Vleuten, Ortsteil von Utrecht, Niederlande

Vleuten ist der Familienname folgender Personen:

 Annemiek van Vleuten (* 1982), niederländische Radrennfahrerin
 Carl Ferdinand van Vleuten (1874–1945), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Jos van der Vleuten (1943–2011), niederländischer Radrennfahrer
 Maikel van der Vleuten (* 1988), niederländischer Springreiter

Siehe auch:
 Van Vloten